Physophorina är ett släkte av insekter. Physophorina ingår i familjen Pneumoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Physophorina